Жан Серве Стас (, 21 августа 1813 года, Лёвен, Бельгия — 13 декабря 1891 года, Брюссель) — известный бельгийский химик. Он провёл первые точные измерения атомных масс.

Родился в бельгийском городе Лёвен. Изучал медицину и химию в Лёвенском университете (впоследствии став доктором медицины Брюссельского университета).

Научная деятельность 
Посвятил себя изучению химии после того, как произвёл вместе с де Конингком (в 1835 году) «исследование , кристаллического вещества, извлекаемого из корней яблони». Для дальнейшего усовершенствования в химии отправился в Париж, в лабораторию Дюма при Политехнической школе. Там он продолжал исследования флоридзина и разложил его на флоретин и глюкозу, доказав этим принадлежность флоридзина к классу глюкозидов. Дюма предложил Стасу совместную работу. Они занялись изучением действия щелочей на спирты и выработали сделавшийся классическим приём перехода от спиртов к соответствующим кислотам, например, от метилового спирта к муравьиной кислоте.

Успешное окончание начастого исследования побудило Дюма, опять в сотрудничестве со Стасом, приняться за установление точной величины атомного веса углерода. Био и Араго, исходя из определений удельного веса чистого кислорода и углекислоты, вычислили атомный вес углерода равным 75,33, считая атомный вес кислорода равным 100. Берцелиус и Сванберг пришли к другому результату на основании анализов углекислых и щавелевокислых солей свинца. Открытие и анализ сожиганием новых соединений, содержащих значительные количества углерода (например, нафталина и других), обнаружило неверность и того, и другого числа. Дюма и Стас определяли атомный вес углерода, сжигая графит и алмаз и определяя вес получающейся при сжигании углекислоты. Берцелиус оспаривал точность полученных ими чисел и тем вызвал новую работу, произведённую уже одним Стасом. На этот раз Стас сжигал химически чистую окись углерода в углекислоту. Считая атомный вес кислорода за 100, Стас получил для углерода числа, заключающиеся в пределах от 75 до 75,06.

Такое простое отношение между атомными весами углерода и кислорода обратило внимание химиков на высказанный ещё в 1815 году Праутом закон, требовавший именно простых кратных отношений между атомными весами элементов. Дюма под влиянием полученного Стасом результата высказывался за справедливость закона Праута, Берцелиус — против; этот спор затрагивал самые глубокие основы химии. Так Стас был логическим путём приведён к дальнейшей проверке закона Праута, то есть к точнейшему определению отношений между атомными весами различных элементов. Результаты этих работ Стаса были опубликованы в 1860 году в мемуаре «Recherches sur les rapports réciproques des poids atomiques». Этот мемуар оканчивается выводом, уничтожающим закон Праута: «между числами, выражающими весовые количества, в которых соединяются между собою простые тела, образуя сложные соединения, не существует общего делителя». Дюма всё ещё держался того мнения, что закон Праута верен как закон предельный. Мариньяк даже сомневался в полной точности закона постоянства состава химических соединений и считал возможным изменение отношений тех весовых количеств, в которых элементы вступают в соединение, под влиянием внешних условий температуры и давления.

Стас снова взялся за ту же тему и публиковал в 1866 году «Nouvelles recherches sur les lois des proportions chimiques, sur les poids atomiques et les rapports mutuels». Стас определял отношение между хлористым аммонием и хлористым серебром, изменяя условия получения хлористого аммония и заставляя его действовать на растворы серебряных солей то на холоде, то при 100°. Постоянство результатов, полученных при этих различных условиях опыта, доказало, что количественный состав хлористого аммония и хлористого серебра, каким бы способом их ни получали, остается неизменным в пределах точности химического анализа.

Другое доказательство той же законности дано Стасом при помощи превращения хлорновато-, бромновато-, йодновато-кислого серебра в хлористое, бромистое и йодистое восстановительным действием сернистой кислоты. Стас показал, что это превращение совершается без малейшего прироста или убыли в количестве хлора, брома и йода. Затем Стас предпринял, частью пользуясь старыми, частью новыми способами, новое определение атомных весов, уже ранее определённых им шесть лет назад. При этом он доказал, что самые разнообразные способы, основанные и на синтезе, и на анализе различных соединений, заключающих в себе элемент, атомный вес которого подлежит определению, всегда приводят к тождественным результатам. Таким образом, был прочно установлен один из основных законов химии — закон постоянства состава химических соединений.

Наконец, в той же работе Стас определил атомный вес кислорода, водорода, серебра, азота, брома, хлора, йода, лития, калия, натрия, серы и свинца.

В 1842 году Стас произвёл анализ воздуха в Брюсселе и тем проверил анализы воздуха, сделанные в Париже Дюма и Буссенго.

Стас установил состав и свойства ацеталя.

В декабре 1850 — феврале 1851 годов, выступая в роли эксперта в процессе об отравлении ядом, природу которого затруднялись определить, Стас доказал, что этим ядом был алкалоид никотин. Способ открытия и выделения никотина, данный Стасом, сделался образцом при работах с алкалоидами. Модифицированный Ф. Ю. Отто в 1856 году, этот метод получил название метод Стаса — Отто. Впервые научившись выделять алкалоиды, Стас внёс огромный вклад в криминалистику.

За год до смерти, в 1890 году, то есть в конце более чем пятидесятилетней научной деятельности, Стас сообщает Королевской бельгийской академии результат десятилетних трудов — мемуар о спектрах различных световых источников. Эта последняя работа Стаса затрагивает всё тот же вопрос о природе химических элементов и о возможности разложения известных нам элементов на простейшие действием высокой температуры. Мысль о подобной диссоциации элементов была высказана Локиером на основании сравнения спектров солнечной короны, туманностей и звёзд со спектрами, получаемыми при сильном накаливании паров некоторых металлов. Стас показал, что совпадение линий спектров различных элементов, наблюдавшееся Локьером, было лишь кажущимся. Вывод Стаса: «элементы, завещанные нам бессмертным Лавуазье, остаются неизменными под действием сил, находящихся до сих пор в нашем распоряжении».

Признание 
С 1840 года он состоял членом Королевской бельгийской академии и профессором в Военной школе, затем в Политехнической школе в Брюсселе. Стас был избран членом Международной комиссии мер и весов. Многие учёные общества считали Стаса своим почетным членом. Лондонское королевское общество присудило ему медаль Дэви, а Парижская академия наук в 1880 году избрала его своим членом-корреспондентом на место, освободившееся после смерти Зинина. В 1891 году Бельгийская академия торжественным образом отпраздновала 50-летний юбилей пребывания Стаса в рядах её членов. После смерти Стаса между химиками всех стран была организована подписка, давшая возможность увековечить память Стаса сооружением памятника и изданием полного собрания его трудов, что и было выполнено под наблюдением Бельгийской академии наук.

Значение работ для науки 
Важнейшие работы Стаса посвящены определению атомных масс химических элементов. В 1860 году он предложил за единицу атомной массы принимать 1/16 часть массы атома кислорода (кислородная единица была принята в 1906 году и использовалась до 1961 года). Совместно с Дюма установил, что атомная масса углерода равна 12 (а не 6, как считали ранее). Определённые Стасом значения атомных масс долгое время (вплоть до конца XIX века) были непревзойдёнными по точности.

Примечания

Литература 
 

Химики Бельгии
Химики Франции
Метрологи Франции
Награждённые медалью Дэви
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук